MI poate fi:
 Ftiotida, număr de înmatriculare auto al prefecturii grecești
 Malawi, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Mesagerie instantanee
 MI, cifra romană pentru 1001
 Michalovce, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Michigan, codul poștal al acestui stat SUA
 Milano, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Military Intelligence, abreviere pentru agenții de contrainformații și securitate internă, de exemplu agenția britanică MI5
 Minden-Lübbecke, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Mistelbach, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 SilkAir, codul IATA al companiei aeriane din Singapore
 Ministerul de Interne

Mi poate fi:
 Mebi, abrevierea al prefixului binar (220 = 1.0242 biți)
 Mi, notă muzicală din solfegiu
 Mica, abreviere pentru cartea din Vechiul Testament
 Mil, abreviere pentru elicoptere produse de producătorul de elicoptere rus Mil, de exemplu: Mil Mi-28

mi poate fi:
 Limba maori, codul ISO 639-1
 mi, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (み în hiragana sau ミ în katakana)
 mi, a 12-a literă din alfabetul grec (în greacă Μ, minusculă μ)
 Milă, unitate de măsură anglo-saxonă a lungimii (1 mi = 1.609,344 m)

Legături externe 
 
  „MI” la acronymfinder.com